histrion – średniowieczny wędrowny aktor
 histrion (Histrio histrio) – gatunek ryby, inaczej antenarius sargassowy, sargassowa rybka lub pterofryna